Athies kan syfta på:

 Athies, Somme, fransk kommun i departementet Somme
 Athies, Pas-de-Calais, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Athies-sous-Laon, fransk kommun i departementet Aisne

Se även 

 Athie